Kunitake ist der Familienname folgender Personen:

 Aimi Kunitake (* 1997), japanische Fußballspielerin
 Hiroaki Kunitake (* 2002), japanischer Snowboarder
 Kume Kunitake (1839–1932), japanischer Historiker
 Toyoki Kunitake (* 1936), japanischer Chemiker